Haus Sternheim steht für:

 Haus Sternheim (Hannover), Wohn- und Geschäftshaus in Hannover
 Haus Sternheim (Lemgo) (Judenhaus), Gebäude in Lemgo

Siehe auch:
 Sternheim & Emanuel, Warenhaus in Hannover